Nova Jersey
New Jersey (álbum)
Barreira New Jersey

Desambiguação